Manuel I Komnen – cesarz wschodniorzymski 1143-1180
 Manuel I – patriarcha Konstantynopola 1215-1222
 Manuel I Szczęśliwy – król Portugalii 1495-1521